La Qazaqstan Superkubogy 2017 è stata la 10ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata allo Stadio Centrale di Almaty tra Astana - vincitore di campionato e coppa - e Qayrat, classificatosi secondo in campionato e finalista di coppa .

Il Qayrat si è aggiudicato il trofeo battendo l'Astana per 2-0, grazie alle reti di César Arzo e Qwat.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2016
 Qazaqstan Kubogy 2016

Calcio nel 2017
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive ad Almaty